B86 peut faire référence à :
 Bundesstraße 86, une route fédérale allemande reliant Hettstedt à Straußfurt ;
 Gale, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres